A magyar férfi vízilabdakupa 1989-1990-es kiírását (szponzorált nevén: Pesti Hírlap magyar kupa) a Ferencvárosi TC nyerte, amely a döntőben 8-5-re győzte le az Újpesti Dózsa csapatát. A győztes a kupagyőztesek Európa-kupájában indulhatott.

Eredmények

Selejtezők
A csoport

B csoport

Nyolcaddöntők

A mérkőzésen a rendes játékidő és a 2 × 3 perces hosszabbítás után sem dőlt el a továbbjutás. Ezután négyméteresek következtek, de a kiírás szerint az első gólig kellett volna tovább játszani. Ezért a találkozót újrajátszották.

Negyeddöntők

A 2 × 3 perces hosszabbítás után a játékvezetőt a vízbe lökték, aki a mérkőzést lefújta, így a hirtelen halálra nem került sor. A mérkőzést zártkapuk mögött újrajátszották.

Elődöntők

Döntő

A Ferencváros győztes csapatának tagjai: Ambrus Ta­más, Szakonyi Ferenc, Mol­nár Róbert, Rázga Zoltán, Loványi Róbert, Gyöngyösi András, Fazekas Zoltán, Vad Lajos, Varga Gusztáv, Pető Attila, Bíró Attila, Dóczi István, Csizmadia Zsolt, Petrovics Mátyás, Surányi Zol­tán, edző: Szí­vós István, Juhász Károly

Jegyzetek

Források

Magyar férfi vízilabdakupa
1989 a vízilabdában
1990 a vízilabdában